Badr kan syfta på:

 Slaget vid Badr – ett slag 624 (17 ramadan år 2 A.H.) i Hijaz på Arabiska halvön

Geografi

Libyen 

 Badr (ort i Libyen),

Saudiarabien 

 Badr Ḩunayn, ort, Al-Madinah, 

Robotskapade Libyenförgreningar
Robotskapade Saudiarabienförgreningar